Le  (officiellement en , en translittération latine ) oppose les dix meilleures équipes géorgiennes de rugby à XV.

Le Rugby Club Batoumi est sacré champion à l'issue de la saison.

Clubs de l'édition 2021-2022

Format de la compétition 
La compétition se déroule en deux phases : 
 Les clubs sont d'abord répartis en une poule commune, s'affrontant en matchs aller-retour.
 Les six premiers se qualifient pour les phases finales. Les équipes classées   et  affrontent respectivement les équipes classées  et  au premier tour. Au second tour, l'équipe classée  reçoit l'équipe classée  pour se qualifier en finale, tandis que les vainqueurs du  tour s'affrontent. Il y a alors une "pré-finale", où le perdant du match / affrontent le vainqueur de la phase de barrage. Le vainqueur de cette pré-finale se qualifie en finale, qui se joue en un match.
 L'équipe classée  est reléguée en deuxième division. L'équipe classée  joue un match de barrage aller-retour face au second de deuxième division.

Classement de la phase régulière 

|}

 
Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats détaillés 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phases finales

Résultats détaillés

Finale

Barrages de promotion relégation 

|}

Le RC Kazebgi obtient son maintien en  division. Relégué, le RC Iunkerebi sera remplacé par le RC Khvamli, champion de deuxième division.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du championnat

2021-2022
Géorgie
Sport en Géorgie en 2021
Sport en Géorgie en 2022